Трка на 100 метара са препонама за жене, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 6. и 7. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
У трци на 100 метара са препонама за жене учествовало је 50 такмичарки из 35 земаља. Од тога 35 такмичарки из 20 земаља истрчало је А квалификациону норму од 12,96 секунди, а Б норму која је износила 13,15 секунди 6 такмичарки из исто толико земаља. Специјалну позивницу добило је 9 атлетичарки по једна из Бенина, Буркине Фасо, Екваторијалне Гвинеје, Хондураса Малија, Мозамбика, Обале Слоноваче, Сао Томе и Принципа и Сингапура.

 Квалификовани са А нормом 12,96

 Квалификовани са Б нормом 13,15

 Специјална позивница

|-

Систем такмичења 
Такмичење у овој дисциплини одржавало се два дана. Првог дана у квалификацијама су учествовале све такмичарке које су истрчале квалификациону норму. Такмичарке су биле подељене у шест група, а најбоље 24 су се пласирале у полуфинале од којих је 8 учествовало у финалној трци.  Полуфиналне и финална трка су одржане другог дана.

Кратак преглед такмичења 
У полуфиналу међу 24 такмичарке у првих пет су се пласирале све фавориткиње за медаље. Сали Пирсон је истрчала најбоље време сезоне, а остале су постигле личне рекорде. Петопласирана Невин Јанит је поставила нови национални рекорд Турске.

Током финалне трке падала је киша. Три првопласиране из полуфинала задржале су и у финалу прва три места. Сали Пирсон је водила од почетка и као прва завршила трку са новим олимпијским рекордом 12,35. У финалу првих шест су поправиле личне рекорде, док је Јанитова изједначила рекорд Турске постигнут у полуфиналу.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи резултати у 2012. години 

Десет најбољих такмичарки у трчању на 100 метара са препонама 2012. године пре почетак такмичења (3. августа 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Победнице

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 6 група. У полуфинале су се квалификовале по три најбоље из сваке групе (КВ), а шест се пласирало према постигнутом резултату.(кв). У полуфиналу 24 атлетичарке су биле подељене у три групе а за финале су се пласирале по две првопласиране из сваке групе (КВ) и две према постигнутом резултату. (кв)

Полуфинале

Финале 
Ветар: −0.2 м/с

Извори

Спољашње везе 
 Квалификације на 100 м препоне за жене на званичном сајту ЛОИ 2012.
 Полуфиналне трке на 100 м препоне за жене на званичном сајту ЛОИ 2012.
 Финална трка на 100 м препоне за жене на званичном сајту ЛОИ 2012.

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 100 метара са препонама на Летњим олимпијским играма